Tri FM - emissora de rádio instalada em Santos, São Paulo, anteriormente Tribuna FM;
 Tribuna FM (Recife) - emissora de rádio instalada em Recife, Pernambuco;
 Tribuna FM (Vitória) - emissora de rádio instalada em Vitória, Espírito Santo;
 Tribuna Soft FM - emissora de rádio instalada em Londrina, Paraná

Tribuna